Division I i ishockey 1955-56 var den 35. sæson af den bedste svenske ishockeyliga. Det var samtidig turneringen om det 32. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. Turneringen havde deltagelse af 12 klubber, der var opdelt i to regionale puljer med seks hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. De to bedste hold fra hver pulje gik videre til SM-serien, hvor holdene spillede en ny dobbeltturnering alle-mod-alle. Det var første gang, at mesterskabet blev afgjort i et puljespil i stedet for en decideret finale.

Mesterskabet blev vundet af Södertälje SK, som blev svenske mestre for sjette gang i alt men for første gang siden sæsonen 1952-53. Södertälje SK var blevet nr. 2 i Division I Syd men vandt derefter alle seks kampe i SM-serien. Sølvmedaljerne gik til Djurgårdens IF, der havde vundet Division I Syd. Holdet endte SM-serien med fire sejre og to nederlag og fik dermed klubbens fjerde sæt SM-sølvmedaljer. Bronzemedaljerne blev vundet af Leksands IF, som dermed vandt SM-medaljer for første gang. Leksands IF havde kvalificeret sig til SM-serien ved at vinde Division I Nord.

Den afgørende kamp i SM-serien mellem Djurgårdens IF og Södertälje SK på Johanneshovs isstadion i Stockholm blev overværet af 15.661 tilskuere, hvilket var ny tilskuerrekord til en svensk ishockeykamp.

Grundspil

Division I Nord

Division I Syd

Slutspil

SM-serien

Spillere 

Södertälje SK's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Göte Blomqvist (2. SM-titel)
 Stig Carlsson (2. SM-titel)
 Rikard Fagerlund (1. SM-titel)
 Thord Flodqvist (2. SM-titel)
 Erik Johansson (2. SM-titel)
 Tage Lindberg (4. SM-titel, heraf to titler som AIK-spiller)
 Lars Erik Lundvall (1. SM-titel)
 Börje Löfgren (2. SM-titel)
 Rune Magnusson (2. SM-titel)
 Ronald Pettersson (1. SM-titel)
 Olle Stenar (1. SM-titel)
 Tore Sundin (2. SM-titel)
 Kjell Svensson (1. SM-titel)
 Sven Thunman (3. SM-titel, eneste tilbageværende spiller fra mesterholdet i 1944)

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1955/56  
 Ishockeytabeller - 1954-55  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1950-1959  
 Hammarby IF - Historia - 1955/56  
 Svenskhockey.com - Allsvenskan 1955/56

Noter 

1955-56
1955-56
Ishockey i 1955
Ishockey i 1956